

Sigle 
 Merchant of Venice – software finanziario di analisi tecnica
 Metal Oxide Varistor –  varistore in ossido di metallo

Codici 
 MOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moranbah (Australia)
 mov – codice ISO 639-3 della lingua mohave
 MOV – codice ISO 3166-2:RU di Mosca (Russia)

Informatica 
 .mov – estensione di file video relativa al formato QTFF
 MOV – istruzione di assembly per l'architettura x86

Altro 
 MOV – abbreviazione aeronautica di Move or moving or movement – Muovere o in movimento o movimento